Milkshake, een dikke koude drank gemaakt van onder andere melk, roomijs en/of softijs
 Milkshake (single), een single van Kelis uit 2003
 MilkShake (popgroep), een Thaise popgroep